Чеботарёва — женская форма русской фамилии Чеботарёв.

 Известные носители  
 Чеботарёва, Анастасия Савельевна (род. 1972) — российская скрипачка, заслуженная артистка России.
 Чеботарёва, Екатерина (псевдоним — Фигль-Мигль, род. 1970) — российская писательница.
 Чеботарёва, Любовь Алексеевна (в девичестве Клюкина; род. 1964) — советская спортсменка, чемпион мира по спортивной акробатике.
 Чеботарева, Мария Николаевна (более известна под фамилией Баронова; род. 1984) — российский журналист, общественный деятель.
 Чеботарёва, Нина Степановна (1919—1992) — советский географ, специалист по исследованию четвертичного периода.
 Чеботарёва, Юлия Сергеевна (род. 1965) — украинский менеджер, Народный депутат Верховной рады Украины.